Haxthausen ist der Name von:

 Haxthausen (Freising), Ortsteil der Stadt Freising in Oberbayern
 Haxthausen (Adelsgeschlecht), altes westfälisches Adelsgeschlecht (Namensträger siehe dort)

Haxthausen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Haxthausen (1624–1702), Bürgermeister von Kassel
 Johann Friedrich von Haxthausen (1858–1914), deutscher Diplomat